Palazzo Hercolani – Palazzo sito a Bologna
 Palazzo Hercolani – Palazzo sito a Forlì